Никола́й Ме́льников: 
 
 Мельников, Николай Андреевич (род. 1948) — советский ватерполист.
 Мельников, Николай Афанасьевич (1918—1973) — второй секретарь ЦК КП Молдавии (1961—1965).
 
 
 Мельников, Николай Иванович (1924—2002) — заслуженный учитель школы РСФСР, почётный гражданин Куйбышева. 
 Мельников, Николай Кириллович (1922—1993) — Герой Советского Союза.
 
 Мельников, Николай Никифорович (1918—2001) — Герой Советского Союза.
 
 Мельников, Николай Павлович (1922—1995) — Герой Советского Союза.
 
 Мельников, Николай Прокофьевич (1908—1982) — советский академик, инженер, строитель.
 Мельников, Николай Федотович (1866—1937) — российский патологоанатом, доктор медицинских наук, профессор.